Grzegorz Soszyński − polski bokser zawodowy wagi półciężkiej
 Ignacy Zenon Soszyński − polski przedsiębiorca
 Igor Soszyński − polski astronom, profesor nauk fizycznych
 Jacek Soszyński − polski historyk mediewista i tłumacz
 Jan Soszyński − polski wojskowy, powstaniec warszawski
 Jarosław Soszyński − polski piłkarz, grający na pozycji napastnika
 Jerzy Soszyński-Ostoja – polski malarz, pseud. Georges d'Ostoya
 Krzysztof Soszyński − polski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Szczepan Soszyński − prezbiter katolicki